Big City Nights – singolo degli Scorpions del 1984
 Big City Nights – album degli Scorpions del 1998
 Big City Nights – album di Space Cowboy del 2005